Ådöklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådöklobben, Björneborg, Satakunta, 
 Ådöklobben, Raseborg, Nyland,

Se även
Ådklobb
Ådklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar